L'intervention () é um filme de guerra franco-belga de 2019 dirigido por Fred Grivois. É baseado livremente em eventos reais conhecidos no .

Sinopse 
Em fevereiro de 1976, em Djibouti, um ônibus escolar foi feito refém na fronteira com a Somália. O GIGN é enviado ao local, onde após 30 horas de tensão é organizada uma operação de resgate.

Elenco 
 Alban Lenoir como André Gerval
 Olga Kurylenko como Jane Andersen
  como Pierre Cazeneuve
 David Murgia como Patrice Lorca
 Michaël Abiteboul como Georges Campère
 Guillaume Labbé como Jean-Luc Larrain
 Ben Cura como Phillip Shafer
 Vincent Perez como Général Favrart
 Josiane Balasko como Michèle Sampieri
 Kevin Layne como Barkhad
 Moumouni Seydou Almoctar como as Mahat

Produção 
As principais fotografias do filme foram realizadas durante o verão de 2017.

Notas 

Filmes em língua francesa
Filmes em língua inglesa
Filmes de drama de guerra da França
Filmes da França de 2019
Filmes de drama de ação da França
Filmes gravados em Marrocos
Filmes ambientados em 1976
Filmes baseados em casos reais
Filmes de guerra da década de 2010